La mentira (filme) - filme mexicano de 1952.
La mentira (1965) - telenovela mexicana de 1965.
La mentira (1970) - filme mexicano de 1970.
La mentira - telenovela mexicana de 1998.

Desambiguações de televisão